Arshad ist der Familienname folgender Personen:

 Hussain Arshad (* 1967), pakistanischer Boxer
 Joseph Arshad (* 1964), pakistanischer Geistlicher
 Mohammad Malik Arshad (* 1948), pakistanischer Gewichtheber